Серёжников (Сережников) — русская фамилия. Известные носители:
 Серёжников, Александр Иванович (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Серёжников, Василий Константинович (1885—1952) — русский и советский теоретик искусства декламации, педагог, режиссёр и актёр.
 Серёжников, Виктор Константинович (1873—1944) — советский философ, ректор ЛГУ в 1932—1933 годах.